Svitava může být:
 Svitava – řeka na Moravě
 Svitava – alternativní název řeky Svitávka v severních Čechách
 Svitava (Cvikov) – vesnice v okrese Česká Lípa, část města Cvikova
 Svitava (Bosna a Hercegovina) – vesnice v Hercegovsko-neretvanském kantonu
 Svitava (odbočka) – železniční odbočka na trati Brno – Česká Třebová mezi zastávkami Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou
 Svitava (vlak) – rychlíkový vlakový spoj dopravce České dráhy
 Svitava (loď) – česká námořní loď z roku 1995 provozovaná Českou námořní plavbou
 Svitava (svolávací systém ČSLA) - komunikační systém využívaný v sedmdesátých a osmdesátých letech Československou lidovou armádou.

Rozcestníky - místopisné jméno